Gabrje (Dobrova-Polhov Gradec)
Gabrje (Novo mesto)
Gabrje (Sevnica)
Gabrje (Tolmin)